Anomalaphis  — род тлей из подсемейства  (Cervaphidini). Австралия. 2 вида.

Описание 
Мелкие насекомые различной окраски, от зеленоватого до коричневого, длина 1,2—1,7 мм.
Усики крылатых и бескрылых форм 5-члениковые. Ассоциированы с двудольными растениями Myrtaceae (Agonis, Leptospermum).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых